Chella, commune espagnole, dans la province de Valence
 La chaine de montagnes Chella, en Angola
 Le Chella (ou Chellah), site historique du Maroc, à Rabat
 Le ruisseau français Chella, affluent de l'Arros
 Chella H, chanteuse de rap d'origine américaine.

Homonymie de toponyme